Die 5. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1987 in Peking, Volksrepublik China, in der Capitol Sports Hall statt. China gewann dabei Gold in allen Disziplinen. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 Badminton.de - Herreneinzel

1987 Herreneinzel
Weltmeisterschaft 1987
Weltmeisterschaft